Smíšená čtyřhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár startující na divokou kartu Martina Hingisová a Leander Paes, jenž ve 2. kole nestačil na americkou dvojici Coco Vandewegheová a Rajeev Ram.

Vítězem čtyřhry se stali nenasazení Laura Siegemundová z Německa a Mate Pavić z Chorvatska, kteří ve finále zdolali americké turnajové sedmičky Coco Vandewegheovou a Rajeeva Rama po výsledku dvakrát 6–4, když hned svůj první společný start proměnili v zisk Grand Slamu.

Šampioni získali premiérový grandslamový titul kariéry, když cestou k němu neztratili jediný set. Siegemundová startovala v soutěži mixu teprve podruhé, když při své jediné účasti ve Wimbledonu v téže sezóně, skončila spolu s Novozélanďanem Artem Sitakem ve 2. kole.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Siegemundová poznamenala: „Nemůžu tomuto momentu uvěřit. Byla jsem tak soustředěná na svou hru, že jsem ani nemyslela na skóre nebo kde jsme byli. To proto jsem na konci vypadala tak překvapeně, nemohla jsem uvěřit, že je konec. Teď jsem prostě jen šťastná.“

Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 150 000 dolarů, stejně jako v předchozích letech. Na poražené finalisty čekala odměna ve výši 70 000 dolarů.

Nasazené páry 

  Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (2. kolo)
  Jaroslava Švedovová /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Horia Tecău (odstoupili)
  Raquel Atawová /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Coco Vandewegheová /  Rajeev Ram (finále)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

US Open 2016